- японская пауэр-метал-группа полностью состоящая из девушек-айдолов основанная в городе Осака вокалисткой Рами и гитаристкой Ёси в 2008 году. Впервые девушки появились на презентации игры Resident Evil: The Mercenaries 3D, где они не играли, а демонстрировали кооперативный режим. Это не первая девчачья рок-группа в стране, но первая метал-группа состоящая из айдолов. Первый сингл они записали и распространили своими усилиями. Группа уже выпустила два альбома, первый Deep Exceed в октябре 2010 года и Determination в октябре 2011 года.

Discography

Albums 
 Deep Exceed (13 октября 2010), Oricon Albums Chart Peak Position: #15
 Determination (12 октября 2011)
 District Zero (15 мая 2013)
 Dazed and Delight (18 июня 2014)
 Radiant A (2 декабря 2015)
 Unlimited Diffusion (10 мая 2017)

EPs 
 Dear Slave (7 ноября 2009, EP)
 We Are (29 ноября 2017)
 All Brose (21 ноября 2018)

Singles 
 "Defended Desire" (7 июля 2010), Oricon Singles Chart Peak Position: #49
 "Mermaid" (6 апреля 2011), #20
 "White Crow" (14 ноября 2012), #19

Omnibuses 
 Red Hot Burning Hell Vol.16 (15 ноября 2008)
 With "Ultimate Melodious" and .

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Official Facebook
 Official MySpace
 Группа на Encyclopaedia Metallum.
 Members' Signature Model Combat Guitars

Пауэр-метал-группы Японии
Хеви-метал-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Каваии-метал-группы